Stati Uniti d'America
 Troutville – borough della Contea di Clearfield, Pennsylvania
 Troutville – città della Contea di Botetourt, Virginia